Zkratka TOS může znamenat:

 česká zkratka pro podniky s názvem Továrny obráběcích strojů
 Star Trek (seriál) (TOS, akronym z Star Trek: The Original Series) – první televizní seriál z řady Star Trek
 anglická – zkratka pro Thoracic Outlet Syndrome neboli syndrom horní hrudní apertury
 Atari TOS (The Operating System) – operační systém řady Atari ST počítačů
 TOS bylo druhé označení amerického operačního meteorologického systému (znám víc jako ESSA)  
 TOS byla jedna z možných zkratek pro slovinskou Teritoriální obranu.
 Type of service označuje prioritu při doručování paketů v počítačových sítích.
 Tosyl - funkční skupina v organické chemii
 Terms of service, někdy také Terms of Use, česky Podmínky užití